Goimil puede referirse a:

Goimil (Villarmayor), parroquia del concello de Villarmayor.
Goimil (Arzúa), lugar de la parroquia de Campo, concello de Arzúa.
Goimil (Barro), lugar de la parroquia de Agudelo, concello de Barro.
Goimil (Chantada), lugar de la parroquia de Nogueira de Miño, concello de Chantada.
Goimil (Incio), lugar de la parroquia de San Román do Mao, concello de Incio.
Goimil (Monterroso), lugar de la parroquia de Sucastro, concello de Monterroso.
Goimil (Sarria), lugar de la parroquia de Seteventos, concello de Sarria.
Goimil (Saviñao), lugar de la parroquia de Segán, concello de Saviñao.